Электрозаводская может означать:

Станции метро 

 «Электрозаводская» — станция Криворожского скоростного трамвая.

Другое 
 ТПУ Электрозаводская
 Электрозаводская (платформа)
 Электрозаводская железнодорожная ветка